Geografia:
 Xalxal o Khalkhal (Babek), vila del rayon de Babek al Nakhitxevan (Azerbaidjan).
 Xalxal o Khalkhal (Oghuz), vila del rayon d'Oghuz a l'Azerbaidjan.
 Comtat de Khalkhal, subdivisió de la província d'Ardabil, Iran.
 Khalkhal (Iran), ciutat de la província d'Ardabil a Iran, avui dia anomenada Herowabad.
 Khalkhal (Azerbaidjan Oriental)  ciutat de la província de l'Azerbaidjan Oriental a Iran.
 Khalkhal (Kermanxah), ciutat de la província de Kermanshah a Iran.